Elric puede referirse a:

 Elric de Melniboné, novela del escritor británico Michael Moorcock;
 Elric de Melniboné, el personaje de ficción protagonista de la novela epónima, así como de toda la saga de Elric;
 Elric, un juego de tablero creado por la editorial Chaosium en 1977 y que toma el nombre del personaje de Moorcock;
 Elric!, título que adoptó excepcionalmente el juego de rol Stormbringer en su edición de 1993. La quinta edición (2001) volvió a titularse Stormbringer pero en España fue traducida bajo el título Elric, en continuidad con el título de la edición estadounidense de 1993;
 Elric, apellido de los hermanos Edward Elric y Alphonse Elric, personajes de ficción del manga y anime japonés Fullmetal Alchemist.